Ли́бра (,  «весы») — многозначное слово, может означать:
 Либра — древнеримская мера веса, равная 327,45 грамма или 12 унциям; применялась преимущественно для обозначения веса драгоценных металлов, в частности золота.
 Либра — криптовалюта, выпущенная компанией Facebook в 2019 году.
 Либра — перуанская денежная единица в период с 1898 по 1931 год.
 Либра — старорусская торговая мера веса, равная 307,1 грамма; приравнивалась к 72 золотникам.
 Либра (месторождение) — углеводородное месторождение в подсолевом слое на шельфе Бразилии.

См. также

Примечания

Литература 
 , включающий статьи из следующих источников:
 Нумизматический словарь. / Зварич В. В. — 4-е изд. — Львов, 1980.
 Словарь нумизмата: Пер. с нем. / Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993.

Единицы измерения массы
Традиционные системы измерения
Русская система мер
Система мер в Великом княжестве Литовском
Римская система мер
Либра